Данн () — фамилия ирландского происхождения. Имеет общие корни с ирландскими словами «коричневый» и «тёмный». 

Данн () — английская фамилия, происходящая от староанглийского denu, «долина».

Фамилии

Dunne

А, Б 
 Данн, Айрин (1898—1990) — американская актриса.
 Данн, Алан (род. 1982) — ирландский футболист, выступающий за клуб «Миллуолл».
  (род. 1980) — ирландский боксёр.

В, Г 
 Данн, Винс (род. 1996) — канадский хоккеист.
 Данн, Гриффин (род. 1955) — американский актёр.
 Данн, Гэвин (род. 1980) — ирландский музыкант, создатель проекта Miracle of Sound.

Д 
 Данн, Дженнифер (род. 1979) — американская певица и музыкант, барабанщица группы Mindless Self Indulgence.
 
 Данн, Доминик (1959—1982) — американская актриса.
 Данн, Дэвид (род. 1959) — ирландский шахматист.

К 
 Данн, Колин (род. 1968) — ирландский танцор.
 Данн, Кристал (род. 1992) — американская футболистка.

П—Х 
 Данн, Пат (1943—2015) — ирландский футболист, вратарь.
 Данн, Ричард (род. 1979) — ирландский футболист.
 Данн, Робин (род. 1976) — канадский актёр.
 Данн, Сэм (род. 1974) — канадский музыкант.
 Данн, Тони (1941—2020) — ирландский футболист.
 Данн, Финли Питер (1867—1936) — американский писатель-юморист, публицист.
 Данн, Холли (1957—2016) — американская кантри-певица.

Dunn

А 
 Данн, Александр Робертс (1833—1868) — полковник британской армии, участник Крымской войны, первый кавалер Креста Виктории канадского происхождения.

Д 
 Данн, Дебби (род. 1978) — американская бегунья.
 Данн, Джаррид (род. 1992) — британский легкоатлет, специализирующийся в беге на 400 метров.
 
 Данн, Джек (1917—1938) — британский фигурист.
 Данн, Дженнифер (род. 1979) — американская певица и барабанщица.
 
 Данн, Джордан (род. 1990) — британская модель.
 Данн, Дэвид (род. 1979) — английский футболист.

К 
 Данн, Кевин (род. 1956) — американский актёр.
 Данн, Клайв (1920—2012) — английский актёр, комедиант, артист и певец.
 Данн, Крис (род. 1994) — американский баскетболист.

Л—Р 
 Данн, Лесли Кларенс (1893—1974) — американский генетик.
 Данн, Лин (род. 1947) — американский баскетбольный тренер.
 Данн, Майк (род. 1971) — английский игрок в снукер.
 Данн, Нора (род. 1952) — американская актриса.
 Данн, Райан (1977—2011) — американский актёр.
 Данн, Ричард Слейтор (1928—2022) — американский историк.

C 
 
 Данн, Стивен Тройт (1868—1938) — британский ботаник.

Т—Э 
 Данн, Ти Ар (род. 1955) — американский баскетболист.
 Данн, Холли (1957—2016) — американская кантри-певица и художник.
 Данн, Шэннон (род. 1972) — американская сноубордистка.
  — британский кинооператор.

Dann 
 Данн, Джек (род. 1945) — американский писатель-фантаст.
 Данн, Скотт (род. 1987) — английский футболист.

Топоним 
 Данн — округ в штате Висконсин, США.
 Данн — округ в штате Северная Дакота, США.
 Данн — тауншип в округе Оттер-Тэйл штата Миннесота, США.

См. также

Примечания